«7» — назва кількох музичних альбомів.

 7 - альбом Адама Островського 2006 року;
 7 - альбом Девіда Гетти 2018 року;
 7 - альбом ТНМК 2018 року.